Richard Westernacher ist der Name folgender Personen:

* Richard Westernacher (Politiker, 1846) (1846–1924), deutscher Politiker (NLP)
 Richard Westernacher (Politiker, 1919) (1919–2005), deutscher Politiker (CDU)